Ново-Покровська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні протягом на XIX–XX століть.
 Ново-Покровська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Ново-Покровська волость — Одеського повіту Херсонської губернії.